Котопахи, иначе Котопакси:

 Котопахи — вулкан в Эквадоре
 Котопахи — провинция в Эквадоре
 Котопахи — национальный парк в Эквадоре
 Котопахи — американское судно, пропавшее 1 декабря 1925 года.

См. также 
 SS Cotopaxi